Mesenich bezeichnet:

 Mesenich, einen Weinort an der Mosel
 Mesenich (Langsur), den Ortsteil von Langsur 
 Anton Mesenich, römisch-katholischer Theologe